Меморіал Таля 2009 — четвертий міжнародний шаховий турнір, який проходив з 4 по 18 листопада 2009 року в Москві.

В рамках Меморіалу Таля також проходив Чемпіонат світу з бліцу 2009 року.

Меморіал Михайла Таля (класичні шахи) 
 Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2764).

Розклад турніру 
 Ігрові дні: 5-8 листопада 2009 року — готель Національ (готель, Москва), 10-14 листопада 2006 року — виставковий зал .
 Вихідний день: 9 листопада 2009р.

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Чемпіонат світу з бліцу 2009 року 
Чемпіонат світу з бліцу проходив 16-18 листопада 2009 року в демонстраційному залі .

Початок партій в 14-00. Час київський.

Головний суддя чемпіонату світу з бліцу — Анджей Філіпович (Польща)

Учасники 

В турнірі взяли участь 22 гросмейстери:

 учасники турніру з класичних шахів;

 спеціально запрошені: чемпіон світу росіянин Анатолій Карпов, кубинець Лен'єр Домінгес, росіяни Олександр Грищук та Дмитро Яковенко, найсильніша шахістка світу угорка Юдіт Полгар та чемпіонка світу серед жінок російська шахістка Олександра Костенюк;

 шість переможців відбіркового турніру з бліцу в рамках турніру Аерофлот опен, зокрема: представник України Сергій Карякін, азейбарджанці Вугар Гашимов та Шахріяр Мамед'яров, росіяни Євген Барєєв та Владислав Ткачов, німецький шахіст Аркадій Найдіч.

Підсумковий результат фінального турніру

Посилання 
 Меморіал Таля на ChessPro.ru  
 Меморіал Таля 2009 на russiachess.org  
 Результати чемпіонату світу з бліцу на ZIK 

Меморіал Таля
Шахові турніри 2009
2009 у шахах
2009 у Росії
2009 у Москві
Листопад 2009